Neefs ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eugène Neefs, belgischer Fußballspieler
 Louis Neefs (1937–1980), belgischer Sänger und Moderator